Colmar ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Colmar, Stadt im französischen Département Haut-Rhin im Elsass
 Arrondissement Colmar im französischen Département Haut-Rhin
 Colmar-Berg, Gemeinde in Luxemburg
 Colmar i. Posen, Stadt in Polen, siehe Chodzież

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Colmar (Illinois), im McDonough County
 Colmar (Kentucky), im Bell County
 Colmar (Pennsylvania), im Montgomery County
 Colmar Manor (Delaware), im Kent County
 Colmar Manor (Maryland), im Prince George’s County

Colmar ist der Familienname folgender Personen:
 Axel von Colmar-Meyenburg (1840–1911), preußischer Verwaltungsjurist und Politiker
 Charles Xavier Thomas de Colmar (1785–1870), Erfinder einer Rechenmaschine
 Johann von Colmar (* 1221, † um 1305), Dominikaner und Verfasser einer Chronik, möglicherweise der Colmarer Dominikanerchronist
 Joseph Ludwig Colmar (1760–1818), Bischof von Mainz

Colmar steht außerdem für:
 Colmar (Bekleidungsunternehmen), italienische Bekleidungsmarke

Siehe auch:
 Colmars
 Kollmar (Begriffsklärung)
 Kolmar